Стефан Арсениевич (, 11 марта 1977, Белград) — сербский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Окончил Факультет драматического искусства в Белграде. Снял несколько короткометражных лент. Мировую известность ему принес фильм Любовь и другие злодейства (2008).

Избранная фильмография 
 2002: Mala jutarnja prica, короткометражный
 2003: (A)Torzija, короткометражный (номинация на Оскар, Золотой медведь Берлинского МКФ, премия Европейской киноакадемии и др.)
 2005: Lost and Found (коллективный проект)
 2008: Любовь и другие злодейства/ Љубав и други злочини (премии за режиссуру на МКФ в Софии и Висбадене)
 2011: Не забывай меня, Стамбул/ Do Not Forget Me Istanbul (коллективный проект)

Ссылки 

Кинорежиссёры Сербии
Сценаристы Сербии